Enrique de Gloucester (8 de julio de 1640 - 18 de septiembre de 1660) fue el tercer hijo adulto (y más joven) de Carlos I y de Enriqueta María de Francia. También es conocido como Enrique de Oatland.

Heredero potencial 
Después de la derrota de su padre al final de la Guerra Civil Inglesa, el príncipe, de seis años, (a diferencia de sus hermanos mayores, que escaparon con su madre a Francia) fue capturado y llevado a Londres. Fue alojado en los apartamentos reales en la Torre Blanca de Torre de Londres, bajo la "protección" del ejército republicano. 

Durante los debates entre los líderes del ejército republicano Oliver Cromwell y Henry Fire acerca de qué tipo de régimen sucedería al abolido de Carlos I, se sugirió que el joven príncipe fuera colocado en el trono, para gobernar como monarca constitucional, como el Parlamento quería. Había la percepción de que, a diferencia de sus hermanos Carlos y Jacobo, era tan joven que aún no se había "corrompido" por el catolicismo y el absolutismo de sus padres, y que podía ser educado por tutores que compartieran la perspectiva parlamentaria. Sin embargo, esta opción rápidamente se desvaneció cuando el Rump Parlamento optó por el establecimiento de una república Commonwealth. Enrique fue trasladado a un entorno más cómodo, y se le permitió vivir con relativa libertad a los ojos de sus tutores parlamentarios.

París 
Finalmente, en 1652, Oliver Cromwell acordó ponerlo en libertad  (tras la penosa muerte en cautividad de su hermana Isabel), y Enrique se reunió con su madre y hermanos en París. Sin embargo, algunas de las influencias que Cromwell esperaba haber tenido sobre él, parecen haber sido un éxito, ya que Enrique se había convertido en un firme protestante y se peleaba con su madre en asuntos de la religión y la política. Su aversión el uno para el otro llegó a un nivel tal, que Enriqueta prácticamente lo expulsó de París y fue a unirse a la lucha contra los ejércitos españoles en Dunquerque. Constantemente se distinguió en la batalla, y gradualmente ganó una reputación como uno de los principales soldados protestantes. Fue durante el transcurso de la campaña que se reunió con el comandante renegado del ejército francés, el príncipe Luis Condé, quien había sido líder de las fuerzas españolas. Su común aversión por la Iglesia Católica (Condé fue un agnóstico, y uno de los principales defensores de la hugonotes), creó un fuerte lazo entre ellos y, poco antes de su muerte, sugirió que Enrique podía casarse con su sobrina.

Restauración 
Después de la firma de la paz entre Francia y España, Enrique residía en una de las fincas del Conde, hasta que la muerte de Oliver Cromwell y la caída gradual de la Commonwealth, llevó a instaurar la restauración de la monarquía, y se reunió con su hermano. Volvió a Inglaterra como parte de la comitiva triunfante de Carlos, entrando en Londres en mayo de 1660, y teniendo su residencia en Whitehall.

Muerte 
Fue nombrado Duque de Gloucester y Conde de Cambridge por Carlos II, pero murió repentinamente poco después de viruela, creando una gran angustia a su hermano el rey. Décadas más tarde, durante la Crisis de la exclusión, Enrique fue recordado como un "líder perdido", que podría haber sido un legítimo heredero para los protestantes bélicistas, en contraposición a los duques de York (más tarde James II) y Monmouth (James Scott).

Ancestros 

Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Casa de Estuardo
Miembros de la Orden de la Jarretera
Estuardo, Enrique